K-MINE — содержит свойства программного обеспечения для горной промышленности (software for mining industry), систем сбора и обработки данных, ГИС, систем поддержки принятия решений и основан на эксплуатации систем управления базами данных.

Общие сведения 
K-MINE можно использовать для решения задач различной тематической ориентированности: организация рабочих мест инженерно-технического персонала геологоразведочных и горно-перерабатывающих предприятий; моделирование месторождений полезных ископаемых; проектирование горных предприятий; создание банков геологической информации; подсчет и геолого-экономическая переоценка запасов и др.

Модульная структура предусматривает использование данных элементов в различных комбинациях и с различной степенью интеграции.

Программные модули 
В геологическом программном комплексе автоматизированы традиционные методы подсчета запасов (геологических и эксплуатационных блоков, разрезов и статистический анализ). Оценка месторождений выполняется на всех стадиях разведки и промышленного освоения в целях установления целесообразности их дальнейшего изучения или разработки.

Программный комплекс выполняет расчет количественных и качественных показателей с использованием различных математических алгоритмов и построения блочной модели месторождения. Позволяет проводить комплексную геолого-экономическую оценку запасов твердых полезных ископаемых.

С помощью маркшейдерского программного модуля решаются производственные задачи:

 камеральная обработка данных полевых съемок (в том числе, использование данных съемки с оптико-электронных приборов и оборудования с использованием GPS);
 решение прямых и обратных геодезических (маркшейдерских) задач;
 передача проектных данных в измерительный инструмент для выноса данных в натуру;
 решение позиционных геометрических задач (создание графических объектов по данным съемок, построение профилей, разрезов, недостающих бровок, отметок, каркасное моделирование поверхностей);
 подсчет объёмов разными методами в карьере и на складах;
 горно-графические построения и расчет подготовленных и готовых к выемке запасов;
 задачи пополнения и пересчета типовых разрезов по карьеру для контрольного маркшейдерского пересчета;
 задачи для бурового и отвального комплексов;
 расчет расстояний транспортирования
 по сети автомобильных и ж/д магистралей с учётом прямых и тупиковых выездов.

С помощью различных методов подсчета объёмов, реализованных в K-MINE, можно производить оценку и подсчет запасов выемки и погашения на созданной 3D модели.

Планирование горных работ. Геоинформационная система K-MINE предоставляет возможности перспективного, оперативного и текущего планирования горных работ. Алгоритмы используются для определения оптимальных контуров карьеров с различными способами отработки (с использованием блочных моделей); построения систем транспортного развития.

Проектирование горных и буровзрывных работ. Алгоритмы позволяют проектировать как элементы уступов и бортов карьера и отвалов по заданным геометрическим параметрам, так и элементы промплощадок и коммуникаций. А также формировать паспорта ведения буровзрывных работ в выработках различного целевого назначения.

Примечания

Литература 
 
 
 Конспект лекций по дисциплине «Компьютерное моделирование пластовых месторождений». Донецкий национальный технический университет. Донецк. — 2017.
 «Innovative development of mining industry». Materials ІІ International scientific and technological Internet-conference. Kryvyi Rih National University, 2017—321 с. (с. 16, с. 48)
 Горная информатика и моделирование открытых горных работ. Методические указания по выполнению практических работ для студентов. Юго-Западный государственный университет. Курск. 2017
 Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки [зб. наук. пр.]: матеріали II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Київ, 2021. 427 с (c. 83-88)]
 Шолох С. Н. Автоматизированная система управления горными работами // Горный журнал Казахстана. № 8’2019. Страницы: 8-11.
 Геоинформационные системы в геологии. Методическое пособие. О. П. Дзядук. Академический вестник. Кривой Рог 2020 — 86 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программное обеспечение ГИС
Программное обеспечение по алфавиту
Программное обеспечение, разработанное в 1994 году